Lucio Ceionio Commodo – console del 78
 Lucio Ceionio Commodo – console del 106
 Lucio Ceionio Commodo – nome di nascita di Lucio Elio Cesare
 Lucio Ceionio Commodo – nome di nascita di Lucio Vero